William Fox (1812–1893), nowozelandzki polityk, premier Nowej Zelandii
 William Fox (1879–1952) – amerykański producent filmowy, od jego nazwiska nazwa hollywoodzkiej wytwórni filmowej Twentieth Century Fox i amerykańskiej stacji telewizyjnej Fox
 William Fox (urzędował w XVII w.), płacmistrz armii w Wielkiej Brytanii
 William Darwin Fox (1805-1880), angielski duchowny anglikański, naturalista, przyrodnik, entomolog; kuzyn Charlesa Darwina
 William Fox (1912-1999) – brytyjski zapaśnik walczący w stylu wolnym. Olimpijczyk z Berlina 1936

Zobacz też 
 William Fox Talbot (1800–1877), pionier fotografii